

Кірілень () — село у Синжерейському районі. Входить до складу комуни Драганешти.
 Кірілень () — село у Унгенському районі.